Danzig steht für:

 Danzig (polnisch Gdańsk), polnische Hafenstadt
 Eisenbahndirektion Danzig, spätere Reichsbahndirektion Danzig
 Republik Danzig, Stadtstaat von 1807 bis 1814
 Freie Stadt Danzig, Freistaat unter Völkerbundsmandat von 1920 bis 1939
 Danzig (North Dakota), Unincorporated Community im McIntosh County in North Dakota, USA
 Danzig (Band), US-amerikanische Rockband
 Danzig (Album), Studioalbum (1988) der Band Danzig
 Danzig, Passagierschiff, siehe Therapia (Schiff, 1902)
 Danzig, Gattungsbezeichnung, siehe Güterwagen der Deutschen Reichsbahn
 Fährschiff Danzig, Einsatzgebiet Nord-Ostsee-Kanal
 SMS Danzig (1825), Haffkanonenboot der preußischen Marine
 SMS Danzig (1851), Korvette der preußischen Marine
 SMS Danzig (1905), Kleiner Kreuzer der kaiserlichen Marine
 (1419) Danzig, Asteroid des Hauptgürtels
 Danzig (North Dakota), Ort in den USA

Danzig ist der Familienname folgender Personen:
 Allison Danzig (1898–1987), US-amerikanischer Journalist
 Glenn Danzig (* 1955), US-amerikanischer Musiker

 Johannes Danzig (1896–1945), deutscher Jurist und Politiker (NSDAP)
 Mac Danzig (* 1980), US-amerikanischer Kampfsportler und Kampfsporttrainer
 Richard Danzig (* 1944), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Politiker
 Waltraud Danzig (* 1945), deutsche Bildhauerin und Grafikerin

Siehe auch:
 Dantzig
 Danzig-Eisfall